Дженніфер Капріаті була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Чанда Рубін з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
2000